Amaral (banda) – banda espanhola de folk rock

Futebolistas 
João Justino Amaral dos Santos (1954) – futebolista brasileiro
Amaral (futebolista) (1973) – futebolista brasileiro
Carlos Rafael do Amaral (1983) – futebolista brasileiro
Willian José de Souza, vulgo Amaral (1986) – futebolista brasileiro

Sobrenomes da língua portuguesa
Sobrenomes da língua castelhana
Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos